W21 peut faire référence à :
 Heurt contre ou par du matériel de sport, d’après la classification internationale des maladies ;
 W21, une ogive thermonucléaire américaine ;
 W21, la vingt-et-unième semaine du calendrier.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres